Egbert ist ein männlicher Vorname, verwandt mit Eckbert, der vereinzelt auch als Familienname vorkommt.

Namensträger

Historische Zeit 
 Egbert von Wessex (770–839), von 802 bis 839 König von Wessex
 Egbert von Lindisfarne (auch Ecgberht), von 802 bis 821 Bischof von Lindisfarne
 Egbert von Trier (* um 950; † 993), von 977 bis 993 Erzbischof von Trier
 Egbert von Lüttich (* 972; † unbekannt), als Weltgeistlicher Lehrer an der Domschule von Lüttich
 Egbert von Münsterschwarzach, Abt
 Egbert (Münster) († 1132), von 1127 bis 1132 Bischof von Münster
 Egbert (Osnabrück), Bischof von Osnabrück

Vorname 

 Egbert Baqué (* 1952), deutscher Galerist, Autor und Übersetzer
 Egbert Benson (1746–1833), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Egbert Brieskorn (1936–2013), deutscher Mathematiker
 Egbert Bülles (* 1946), deutscher Jurist
 Egbert Carlssen, Pseudonym des Juristen und Romanschriftstellers August Egbert von Derschau (1845–1883)
 Egbert Delpy (1876–1951), deutscher Kunstschriftsteller, Kunstkritiker und Theaterkritiker
 Egbert von Frankenberg (* 1967), Hamburger Politiker (CDU)
 Egbert Greven (1941–2018), deutscher Karikaturist, Grafiker und Galerist
 Egbert Harbert (1882–1968), deutscher Geodät
 Egbert Harzheim (1932–2012), deutscher Mathematiker
 Egbert Hayessen (1913–1944), deutscher Widerstandskämpfer und Major

 Egbert Herfurth (* 1944), deutscher Grafiker und Maler
 Egbert Hirschfelder (1942–2022), deutscher Ruderer
 Egbert von Hoyer (1836–1920), deutscher Ingenieur
 Egbert Jahn (* 1941), deutscher Politikwissenschaftler, Zeithistoriker und Friedensforscher
 Egbert Kahle (* 1943), deutscher Betriebswirt und Hochschullehrer
 Egbert Kankeleit (1929–2022), deutscher Physiker
 Egbert Koolman (1938–2015), deutscher Bibliothekar und Historiker
 Egbert Kortenaer (1604–1665), niederländischer Admiral
 Egbert Kossak (1936–2016), deutscher Architekt und Stadtplaner
 Egbert Lammers (1908–1996), deutscher Maler und Glasmaler
 Egbert von Lepel (1881–1941), deutscher Funktechniker
 Egbert Lipowski (* 1943), deutscher Autor und Dramaturg
 Egbert Liskow (* 1957), deutscher Politiker (CDU)
 Egbert Mannlicher (1882–1973). österreichischer Verfassungs- und Verwaltungsjurist
 Egbert Möcklinghoff (1924–2017), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Egbert Friedrich von Mülinen (1817–1887), Schweizer Historiker und Privatgelehrter
 Egbert Picker (1895–1960), deutscher General im Zweiten Weltkrieg
 Egbert Scheunemann (* 1958), freier Autor und Lehrbeauftragter an der Universität Hamburg
 Egbert Schwarz (1890–1966), deutscher Chirurg
 Egbert Streuer (* 1954), niederländischer Motorradrennfahrer
 Egbert Verbeek (* 1953), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer
 Egbert Ludovicus Viele (1825–1902), US-amerikanischer Offizier und Politiker
 Egbert Weiß (1931–2022), deutscher Jurist, Richter am Berliner Kammergericht, Studentenhistoriker

Familienname 
 Albert Gallatin Egbert (1828–1896), US-amerikanischer Politiker
 Gladys Egbert (geb. McKelvie; 1896–1968), kanadische Pianistin und Musikpädagogin
 Joseph Egbert (1807–1888), US-amerikanischer Politiker
 William Egbert (1857–1936), kanadischer Politiker

Siehe auch 
 Mount Egbert, Berg auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 Codex Egberti
 Egbert-Psalter
 Zeche Egbert, Bergwerk im Ruhrgebiet
 Eckbert

Männlicher Vorname
Germanischer Personenname